Crossfire peut évoquer :
 CrossFire, une technique informatique développée par ATI permettant d'utiliser deux cartes graphiques sur une carte mère ;
 Crossfire, un modèle de voiture du constructeur automobile américain Chrysler ;

Musique 
 Crossfire, une chanson du groupe de rock allemand Scorpions ;
 Crossfire, une chanson de Brandon Flowers, issue de son album Flamingo ;

Jeu vidéo 

 Crossfire, un jeu vidéo de type shoot 'em up ; 
 CrossFire, un jeu vidéo FPS jouable en ligne de type free to play ;
 Cross Fire est un jeu vidéo sorti sur Famicom et édité par Kyugo Boueki ;
 Crossfire, un jeu vidéo renommé Conflict: Denied Ops en 2007 durant son développement.
 Mobile Suit Gundam: Crossfire, un jeu vidéo de l'univers Gundam.

Bande dessinée 

 Cross Fire, une série de bande dessinée créée par Jean-Luc Sala et Pierre-Mony Chan ;
 Crossfire, un personnage de l'Univers Marvel ;

Cinéma 
Cross Fire, un film américain réalisé par Otto Brower, sorti en 1933 ;
 Crossfire, le titre original du film Feux croisés, réalisé en 1947 par Edward Dmytryk ;
Crossfire, un film américain réalisé par Gary S. Lipsky et Joe Zimmerman, sorti en 1998 ;
Crossfire, un film américain réalisé par Brian A. Miller, sorti en 2010 ;

Télévision 
 Crossfire, une série télévisée britannique diffusée en 1988 ;
 , une émission de télévision sur CNN ;
 Crossfire, titre original du téléfilm américain Échec à l'organisation diffusé en 1975 ;
 Crossfire, titre original du téléfilm canadien Samantha: de retour du front diffusé en 2016 ;

références